Marco Siffredi (1979-2002) – alpinista e snowboarder francese
 Rocco Siffredi (1964) – attore pornografico, regista e produttore cinematografico italiano